Asura — игровой движок, разработанный компанией Rebellion Developments изначально для внутреннего использования, однако в 2011 году открытый для лицензирования. Asura используется во всех играх производства Rebellion, начиная с 2003 года. Движок постоянно совершенствуется и изменяет целевые платформы. Asura — один из первых движков, начавших использовать API DirectX 11.

История разработки 
Asura был разработан компанией Rebellion Developments для использования в собственных играх. Первой игрой, использующей движок, стала Judge Dredd: Dredd vs Death, которая вышла 17 октября 2003 года для Windows, GameCube, PlayStation 2 и Xbox. После этого Rebellion переключилась на разработку консольных эксклюзивов, которые чаще всего выходили на PlayStation 2 и PlayStation Portable. Также компания занималась разработкой консольных версий сторонних игр.

Начиная с выхода игры Shellshock 2: Blood Trails 2009 года, целевыми платформами игр компании стали Windows, PlayStation 3 и Xbox 360.

Последняя и самая заметная по отношению к движку игра компании — шутер Aliens versus Predator, вышедший 16 февраля 2010 года. В версию движка для этой игры была добавлена поддержка DirectX 11, сама игра активно рекламировалась компанией AMD во время рекламной кампании по продвижению первых видеокарт с поддержкой Direct3D 11 — Radeon HD5xxx (Cypress). Aliens versus Predator присутствовала в списке первых пяти игр в мире с поддержкой DirectX 11, который активно продвигался AMD.

В начале февраля 2011 года Rebellion официально сообщила о том, что Asura на данный момент полностью поддерживает портативную консоль Next Generation Portable (NGP), которая была анонсирована 27 января того же года. Согласно сообщению, портирование движка заняло у Rebellion несколько месяцев, и на момент новости разработчики уже имели играбельную технологическую демонстрацию для NGP. Данная техно-демо-игра в жанре мультиплеерного шутера от третьего лица была показана потенциальным лицензиатам. Таким образом, с данного момента Asura стал доступен для лицензирования сторонним компаниям.

Технологические особенности 

Графический движок для Windows, входящий в состав Asura, поддерживает Direct3D 9 и Direct3D 11. Несмотря на отсутствие программного использования Direct3D 10, движок поддерживает видеокарты с D3D10-совместимыми графическими процессорами. Движком поддерживается технология AMD Eyefinity, которая позволяет выводить игровую «картинку» на вплоть до шести дисплеев, подключённых к одной видеокарте.

В D3D11-версии используются основные новшества Direct3D 11, такие как аппаратная тесселяция, шейдерная модель 5-й версии и Compute Shaders. Тесселяция в Aliens versus Predator применяется для моделей персонажей (в первую очередь Чужих) и для поверхностей. При помощи Compute Shaders выполняется постобработка. Следующим преимуществом D3D11-версии графического движка является использование собственной версии алгоритма освещения и затенения Ambient Occlusion, которая использует Direct3D 11 и называется High-Definition Ambient Occlusion (HDAO). Для D3D9-режима движка используется «классическая» версия Ambient Occlusion. Следующей эксклюзивной опцией D3D11-режима является специальный алгоритм рендеринга теней, который предоставляет немного более реалистичные края теней. Ещё одной особенностью D3D11-режима Aliens versus Predator является полноэкранное сглаживание, которое недоступно в D3D9-режиме. Несмотря на описанные выше различия, обе версии графического движка используют отложенное освещение и затенение, High Dynamic Range Rendering и многие другие технологии.

В игровом движке Asura используется физический движок собственной разработки Rebellion. Данный физический движок содержит обработчик обнаружений столкновений, который позволяет объектам не проникать один в одного, благодаря чему стало возможным достоверно моделировать Чужих, ползающих по потолкам и стенам и прилипающих к разным поверхностям.

Система анимации активно использует инверсную кинематику. Инверсная кинематика в игре используется для правильного моделирования движения ног персонажей по разным поверхностям, включая ступени. Также инверсная кинематика используется для процедурной генерации анимации движения хвостов Чужих. Благодаря этому хвосты естественно движутся в разные стороны и не «проваливаются» в окружающие предметы, а плавно «обтекают» их.

Оценка прессы 
Некоторые ИТ-ресурсы, специализирующиеся на графических технологиях в компьютерных играх, провели технологический анализ и оценку ПК-версии игры «Aliens versus Predator» как одной из самых первых игр, использующих DirectX 11. В частности, такие обзоры провели сайты Tom’s Hardware, Hard OCP, PC Games Hardware и некоторые другие. В результате обозреватели пришли к почти единогласному мнению, согласно которому D3D11-режим «Aliens versus Predator» очень слабо отличается от D3D9-режима. Преимущества, вносимые D3D11-режимом, почти не заметны. Единственная заметная особенность — это полноэкранное сглаживание, которое отсутствует в D3D9-режиме, однако журналисты выразили недоумение по этому поводу и заявили, что отсутствие сглаживания для Direct3D 9 — это маркетинговый ход разработчиков игры, а не технологическая особенность.

Список игр, использующих Asura

Примечания 

Внутренние игровые движки